U4 oder U 4 steht für:
 U4 (Club), ein Club in Wien
 eine Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung#Die einzelnen Untersuchungen
 U4-Triebwagen, ein Stadtbahnwagen
 Udet U 4, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 Umschlagseite 4 (hinten) bei Anzeigenbuchungen in Printpublikationen, siehe Paginierung#Umschläge
 U4-Allianz, ein Netzwerk vierer internationaler Universitäten (Universität Gent, Universität Uppsala, Reichsuniversität Groningen, Georg-August-Universität Göttingen)
 die mitochondriale Haplogruppe U 4

U4 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie 4 (Berlin)
 U-Bahn-Strecke B (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 4 (Hamburg)
 Stammstrecke 3 (U-Bahn München)#U4
 U-Bahn-Linie U4 (Wien)

U 4 ist der Name folgender U-Boote:
 SM U 4, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 4 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Kriegsmarine 
 U 4 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 4 (Bundeswehr), ein U-Boot der Deutschen Marine

U-4 steht für:
 die Bezeichnung der US-Streitkräfte für das Flugzeug Aero Commander 500
 Universal U-4, ein sowjetischer Traktor, siehe Universal (Traktor)

U4